Johan Georg kan syfta på följande tyska furstar och prinsar:

 
 Johan Georg av Brandenburg (1525–1598), kurfurste av Brandenburg

Se även 

 Johan Georg av Hohenzollern